Uolofes — grupo étnico do Senegal, Gâmbia e Mauritânia
Língua uolofe — língua falada na África Ocidental